Hanna Hilton (Brookville, Indiana 31 d'octubre de 1984) és una actriu porno nord-americana.

Biografia 
Hanna Hilton va ser una animadora a l'escola secundària i treballava a temps parcial en un Dairy Queen en Connersville. Posteriorment, va exercir com a model de llenceria de bany fins que un agent va descobrir les seves fotos en internet convencent-la perquè es traslladés a Los Angeles.

La seva primera sessió de fotos per a adults es va produir al desembre de 2006 per a Penthouse com a Pet del mes. Després d'això, i amb l'aprovació del seu xicot, Jack Venice, (un actor porno posteriorment condemnat per violació), Hanna Hilton va decidir fer el salt al cinema per a adults. La seva primera escena heterosexual es va produir en una escena de Brazzers amb Jack Venice a l'abril de 2008.

Poc després, al maig, va signar amb Vivid Entertainment Group un contracte en exclusiva en el qual només podia realitzar escenes heterosexuals amb Jack Venice, pare del seu fill. El seu debut amb la companyia va ser amb la pel·lícula Meggan and Hanna Love Manuel.

Fora del porno ha realitzat un cameo en la pel·lícula The Surrogates.

El setembre de 2009, Vivid Entertainment Group va confirmar que l'actriu, que segueix amb contracte, va decidir fer una pausa en la seva carrera sense fer públics ni els motius ni la seva durada.

Vida personal 
En una entrevista publicada el setembre de 2008 a la revista Xcitement, Hilton va afirmar que tenia un fill de quatre anys, fruit de la seva relació amb l'actor Jack Venice.

Premis 
 Twistys Treat of the Month - Miss novembre 2006
 Penthouse Pet of the Month December 2006
 Hustler Honey - January 2007
 Booble Girl of the Month May 2007
 Booble Girl of the Month - July 2008
 Wrestlinginc Girl of the Month April 2009

Referències

Enllaços externs 
 www.hannahilton.com 

Actors pornogràfics estatunidencs
Actors d'Indiana
Naixements del 1984